rejon krasnogwardiejski (Adygeja)
 rejon krasnogwardiejski (obwód biełgorodzki)
 rejon krasnogwardiejski (Kraj Stawropolski)